

Patronyme

De personnes réelles 

 Alice Finot (née en 1991), athlète française ; 
 Antoine Bernard Finot, personnalité politique française ;
 Antoine Finot (1780-1844), fils du précédent, personnalité politique française ;
 Auguste François Jean Finot (1782-1846), fils du premier et frère du précédent, personnalité politique française ;
 Étienne Finot (1748-1828), personnalité politique française ;
 Jean Finot (1858-1922), sociologue, journaliste et auteur français ;
 Alfred Finot (1876-1947) statuaire et décorateur de l'École de Nancy ;
 Dominique Phinot (Dominico Finot ou Finotto) est un compositeur français de la Renaissance ;
 Frédéric Finot (né le ), coureur cycliste français ;
  ;
 Louis Finot (1864-1935) est un orientaliste français, membre de l'Institut,
 Louis Finot (1909-1996), international de football français.
 Jean-Marie Finot, un architecte naval français.

De personnes de fiction 
 Andoche Finot, personnage de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac.
 Le Commissaire Finot (Chief O'Hara en version anglaise originale), personnage de fiction de l'univers de Mickey Mouse.
 Le chien Finot, chien de fiction de l'univers de l'Inspecteur Gadget.

Agroalimentaire 
.